Nototanais är ett släkte av kräftdjur. Nototanais ingår i familjen Nototanaidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tanaider
Nototanais